Marachomba é o nome comum dado a diversas espécies de peixes:

 Blennius ocellaris
 Coryphoblennius galerita